Мэтью Ричи, также Мэтью Ритчи (Matthew Ritchie, 1964, Лондон, Великобритания, живёт и работает в Нью-Йорке, США) — современный художник.

Образование 
 1983—1986 Художественная школа Кэмбервелл, Лондон
 1982 Университет Бостона, Бостон, Массачусетс

Творчество 
 В творчестве Мэтью Ричи исследуются идеи, связанные с информацией. В 2001 журнал Time назвал Ричи среди 100 новаторов нового тысячелетия за изучение «немыслимого или того, о чем еще никто не думал». Охватывая все, от новейших достижений физики, древних мифов, коротких нуар рассказов, средневековой алхимии до изменений климата, современной политики и экономической теории, его инсталляции объединяют уникальные нарративные формы с меняющимся фактическим пониманием вселенной. Творческая миссия художника — попытка представить всю вселенную и структуры знаний и убеждений, которые мы используем для её понимания и визуализации. Энциклопедический проект Ричи (продолжающийся и расширяющийся как сама вселенная) основан на его воображении и каталогизирован в концептуальной схеме, изобилующей аллюзиями из религии, оккультных практик, гностических традиций.
 В середине 1990-х Мэтью Ричи создал основной код, который состоит из 49 различных цветов, символов, природных элементов и атрибутов. Эти бесконечно взаимозаменяемые компоненты составляют основу для его экспансивных инсталляций, таких, как The Proposition Player (2003). Название работы отсылает к работнику казино, который привлекает посетителей принять участие в игре. В этой инсталляции Ричи символически берет на себя роль работника казино, используя азартные игры как метафору непредсказуемых явлений, давая посетителям выставки возможность принять участие в игре случая.
 Его выставки в Нью-Йорке и Лондоне, Universal Adversary и Ghost Operator, включали архитектурное вмешательство и интерактивные цифровые проекции для изучения альтернативной истории времени.
 В 2008 Ричи создал архитектурные звуковые структуры, которые были выставлены как The Evening Line на Венецианской архитектурной биеннале и The Morning Line на Биеннале в Севилье. Разработанные в сотрудничестве с нью-йоркскими архитекторами Aranda Lasch, Arup Advanced Geometry Unit по заказу Thyssen Bornemisza Art Contemporary, структура изучает возможности визуально управляемого языка мироздания, основанного на теории Пола Стейнхардта и Нила Турока и использует язык для создания новых форм визуального и звукового окружения.
 Работы Мэтью Ричи демонстрировались на многочисленных международных выставках, включая Биеннале Уитни, Биеннале в Сан-Паулу и Сиднейскую Биеннале.

Персональные выставки

Публичные коллекции 
 Weatherspoon Art Gallery, University of North Carolina at Greensboro, Северная Каролина
 Музей Уитни, Нью-Йорк
 Музей современного искусства Сан Франциско, Сан-Франциско
 Художественный музей Индианаполиса, Индианаполис
 The Astrup Fearnley Museum of Modern Art, Осло
 Sammlung Goetz, Мюнхен
 Музей современного искусства, Нью-Йорк
 Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк
 Joslyn Musem of Art, Омаха
 Художественный музей Далласа, Даллас

Интернет-проекты 
 2001 The New Place, Музей современного искусства Сан Франциско, Сан Франциско, в связи с выставкой «010101: Art in Technnological Times»
 1996 The Hard Way, Walker Art Museum, Миннеаполис
 1996 Games of Chance and Skill, Massachusetts Institute of Technology, Кэмбридж

Примечания

Ссылки 
 Сайт художника
 Информация о художнике на сайте Andrea Rosen Gallery
 Информация о художнике на сайте art21 (видео, интервью)
 ArtNet
 ArtFacts

Персоналии по алфавиту
Современные художники Великобритании
Современные художники США